Fathers and Sons (1957), een Italiaanse film uit 1957
 Fathers and Sons (1959), een Russische film, gebaseerd op het boek van Toergenjev
 Fathers and Sons (Muddy Waters), een muziekalbum van de Amerikaanse bluesgitarist en -zanger Muddy Waters uit 1969
 Fathers and Sons (Wynton Marsalis), een muziekalbum van de Amerikaanse trompettist Wynton Marsalis uit 1982
 Fathers and Sons (2005), een televisiefilm uit 2005
 Fathers and sons (TVB), een Hongkongse TVB-comedyserie uit 2007
 Fathers and Sons (Frasier), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Frasier
 Fathers and Sons (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER

Zie ook 
 Vaders en zonen, een roman uit 1862 van de Russische schrijver Ivan Toergenjev